

Населені пункти та їхні частини

 Косьцельна-Весь — село в гміні Венґлінець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Косьцельна-Весь — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Косьцельна-Весь — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Косьцельна-Весь — колонія в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства

Примітки